China Open 2018 – dziewiętnasty rankingowy turniej snookerowy sezonu 2017/2018 rozegrany został w dniach 2–8 kwietnia 2018 roku.

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 225 000 
 II miejsce: £ 90 000 
 Półfinalista: £ 45 000 
 Ćwierćfinalista: £ 27 500 
 Runda 3: £ 18 000 
 Runda 2: £ 11 000 
 Runda 1: £ 5 000

 Najwyższy break: £ 7 000

 Pula nagród: £ 1 000 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 147, 110  Ronnie O’Sullivan
 147, 105  Stuart Bingham
 143, 141, 136, 135, 135, 132, 119, 118, 112, 108  Mark Selby
 143, 110, 110, 105, 103, 103  Neil Robertson
 139  Allister Carter
 138, 105, 102  Mark Allen
 138, 133  Ding Junhui
 135, 118, 107, 105, 100  Luo Honghao
 135, 127, 110, 101  Sam Craigie
 135, 100  Cao Yupeng
 133, 122  Craig Steadman
 132, 125, 124, 103, 101  Barry Hawkins
 131, 130, 129, 112  Mark Williams
 130, 111  Xiao Guodong
 130, 102  Joe Perry
 130  Yan Bingtao

 127  Stephen Maguire
 126  Anthony McGill
 122, 115, 107, 103  Zhou Yuelong
 122  Zhang Yong
 119  David Gilbert
 114, 106  Duane Jones
 114, 101  Jack Lisowski
 114  Michael White
 112, 111, 107, 105, 104  Kyren Wilson
 105, 101  Liang Wenbo
 104  Peter Ebdon
 103  Graeme Dott
 103  Tom Ford
 102  Fergal O’Brien
 100  Lü Haotian
 100  Mark King

Kwalifikacje 
Mecze zostały rozegrane w dniach 27-30 stycznia w Barnsley Metrodome, Barnsley (pary nr. 1, 2, 3, 4, 28, 30, 35, 61, 62 oraz 67 rozegrały swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wszystkie mecze były rozgrywane do 6 wygranych frame’ów.

Runda wstępna

Runda 1

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 143, 112  Thepchaiya Un-Nooh
 139  Nigel Bond
 138  Yan Bingtao
 137  Thor Chuan Leong
 133  David Grace
 132  Ian Burns
 128  Gary Wilson
 127, 121  Sanderson Lam
 127  Mark Allen
 126  Neil Robertson
 124  Soheil Vahedi
 122  Robin Hull
 121  John Higgins
 121  Cao Yupeng
 119  Martin Gould
 119  Barry Hawkins
 118  Lü Haotian

 117  Judd Trump
 116  Zhou Yuelong
 115  Stephen Maguire
 112  Noppon Saengkham
 111  Mark Davis
 109, 101, 100  Mark Williams
 109  Luca Brecel
 108  Xiao Guodong
 106  Zhao Xintong
 105, 105  Elliot Slessor
 104  Stuart Bingham
 104  Tian Pengfei
 103  Ben Woollaston
 101  Anthony Hamilton
 101  Kyren Wilson
 100  Li Hang

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 worldsnooker.com

2018 w sporcie
2018 w Chinach
China Open (snooker)